Ранчо Нињо има више значења:

 Ранчо Нињо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нињо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику